Inova steht für:

 Inova (Kartoffel), eine festkochende, frühreife Kartoffelsorte
 Von Roll Inova Holding, Tochterunternehmen der Austrian Energy & Environment